Geten (plaats), een deelgemeente van de Belgische gemeente Orp-Jauche
 Geten (volk), een Indo-Europees nomadenvolk